Lunga je ime več otočkov v Jadranskem morju.

 Lunga, otoček v Narodnem parku Kornati
 Lunga, otoček pri Vrsarju v Istri